Visca la Terra és l'únic disc senzill del grup “Tirant lo llamp”. Sota aquest nom s'hi va amagar Marcel Casellas i un grup de músics compromesos amb el moviment independentista d'esquerres, entre ells l'advocat Ignasi Doñate, que va ser el cantant de les tres cançons. El disc va ser encarregat per als Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans. Visca la Terra (Fioredisc, 1985)   

(Lletra / Música)
 Països catalans (Àlvar Valls / Marcel Casellas)
 Dansa de la Terra (Marcel Casellas)
 Cançó de Tinell (Marcel Casellas)

Amb el pas dels anys, el disc ha guanyat pes simbòlic per l'independentisme català d'esquerres. La cançó “Lletra del Tinell” és una resposta a l'operació MULA feta el 3 de desembre de 1981 contra vint-i-tres militants independentistes d'esquerres, entre els quals hi havia el mateix Casellas. Així mateix, a “Dansa de la Terra” apareix el famós eslògan "in-inde-independència"

Referències 

Senzills del 1987